ŠU steht als Abkürzung für:

 Šiaulių universitetas (litauisch), Universität Šiauliai 
 šubanti-Urkunde, keilschriftrechtliche Urkundenform aus altbabylonischer Zeit

Siehe auch

 SU

SU